Коломина — женская форма фамилии .
 Коломина, Алёна Юрьевна (род. 1987) — российская актриса театра, кино и телевидения.
 Коломина, Елена Владимировна (род. 1981) — казахстанская лыжница, участница двух Олимпиад, четырёхкратная чемпионка Азиатских игр, призёрка Универсиад.